wodozbiór – budowla, rodzaj wieży ciśnień
 Wodozbiór – zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Szczecinie